Totolapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Totolapan, Morelos, ort, 
 San Miguel Totolapan (ort), Guerrero, 
 Totolapan (kommun), Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar